Urban pode ser:

Pessoas
Ignatz Urban
Keith Urban
Karl Urban

Outros
Urban contemporary
Urban Hymns
Urban Legend

Desambiguação